Tjärnen på berget kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnen på berget, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tjärnen på berget, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tjärnen på berget, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn